Danilovgrad kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Danilovgrad (kommun), 
 Danilovgrad (kommunhuvudort), 

Robotskapade Montenegroförgreningar